Даниэль Ролан Лануа́ (; 19 сентября 1951, Гатино, Квебек, Канада) — канадский музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен.

Выпустил несколько своих альбомов и продюсировал альбомы большого количества артистов, включая Боба Дилана, The Parachute Club, U2, Брайана Ино, Питера Гэбриэла, Робби Робертсона, Эммилу Харрис, братьев Невилл, Криса Уитли, Рона Сексмита и Nash the Slash.

Примечания 

Гитаристы Канады
Музыкальные продюсеры Канады
Лауреаты премии «Джуно»
Лауреаты премии «Грэмми»
Аллея славы Канады
Рок-вокалисты Канады
Почётные доктора Университета Макмастера